Glockner et Glöckner sont des noms propres germaniques qui peuvent faire référence à :

Patronyme 

 Michael Glöckner (1969-), coureur cycliste allemand ;
 Rudi Glöckner (1929-1999), arbitre est-allemand de football ;
 Taylor Glockner (1991-), acteur et producteur australien.

Toponyme 
 , groupe de montagnes d'Autriche, dans des Alpes du centre-est, qui comprend notamment :
 La Glockner ou Grossglockner, montagne constituant le point culminant de l'Autriche, entre la Carinthie et le Tyrol ;
 La Glocknerwand, montagne voisine du Glockner.

Astronomie 
 (25189) Glockner, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme allemand